Bernhard Suttner ist der Name folgender Personen

* Bernhard Suttner (Politiker, 1907) (1907–1983), deutscher Politiker (BVP, CSU)
 Bernhard Suttner (Politiker, 1949) (* 1949), deutscher Politiker (ÖDP)